El término "Cuerpo y alma" puede referirse a:

Cuerpo y alma, una película de 1947 dirigida por Robert Rossen.
Cuerpo y alma, álbum del músico uruguayo Eduardo Mateo.
 Cuerpo y alma, álbum de la cantautora colombo-estadounidense Soraya.
 Cuerpo y alma, álbum del cantautor argentino Pedro Aznar.